Kulu peut se référer à :

 La vallée de Kulu située dans l'Himachal Pradesh, en Inde.
 Kulu district de la province de Konya en Turquie.